Felice Mastrangelo – patriota italiano
 Giovanni Mastrangelo – politico e giornalista italiano
 Luigi Mastrangelo – pallavolista italiano
 Mario Mastrangelo – Ufficiale della Regia Marina